Павeл (Павле) Грозданов Златанов е български общественик, просветен и църковен деец от Македония.

Биография 
Роден е в град Щип, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Учи при Неофит Рилски в Кюстендил и е български учител в Щип между 1841 - 1857 година. Грозданов е един от първите български учители в Македония. За училището в Щип в 1848 година Виктор Григорович пише в „Очерк путешествия по Европейской Турции“, че е първото, което вижда в Македония със славянско учение. Павел Грозданов е баща на Димитър Павлов и дядо на Тодор Павлов.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български учители
Родени в Щип
Починали в Щип
Павел